John Ford peut faire référence à plusieurs personnalités :
 John Ford  (1586-v.1639), un dramaturge britannique ;
 John Ford (1894-1973), un producteur et réalisateur de cinéma américain ;
  (1934-), un joueur de cricket international britannique ;
 John Ford (1978-), un joueur de basket-ball américain.